Kampung Sawah (Rumpin), een plaats in Indonesië
Kampung Sawah (Natal), een plaats in Indonesië
Kampung Sawah (Kluet Tengah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing